Дедюх; Дєдюх

 Дєдюх Іван Мирославович (1983—2020) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дедюх Лариса Віталіївна (* 1965) — українська співачка, бандуристка, педагог. Заслужена артистка України.